Carnide ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Carnide (Lissabon)
 Carnide (Pombal)